Antonín Perner (1899–1973), joueur de football tchèque
 Conradin Perner (1943-), ethnologue suisse
 Holger Perner, un botaniste	
 Jan Perner (1815–1845), ingénieur civil tchèque
 Jaroslav Perner (1869–1947), paléontologue d'Autriche-Hongrie-tchécoslovaquie
 Richard Perner (1876–1955), personnalité politique allemande, député au Reichstag sous la république de Weimar et député au parlement de Hambourg
 Wolfgang Perner (1967-2019), biathlète autrichien